Elbridge est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Elbridge, localité de l'Alberta

Elbridge, ville du comté d'Onondaga dans l'État de New York
Elbridge, village du comté d'Onondaga dans l'État de New York
Elbridge, canton du comté d'Edgar dans l'Illinois
Elbridge, canton du comté d'Oceana dans le Michigan

Voir aussi

Homonymie de toponyme